Joshua Prager (schrijver), een Amerikaanse schrijver voor de Wall Street Journal
 Joshua Prager (arts), een Amerikaanse arts en wetenschapper